Le nom de Tour de La Réunion est donné à plusieurs compétitions sportives organisées sur l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien :
Le Tour auto de La Réunion, une course automobile.
Le Tour cycliste de La Réunion, une course cycliste sur route.

Événement sportif à La Réunion